Pruzhany kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Pruzjany, distriktshuvudort, Brests voblast, 
 Pruzjanskі Rajon, distrikt, Brests voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar